Сумец — русская фамилия.

Известные носители 
 Сумец, Андрей Михайлович (род. 1980) — украинский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Сумец, Милана Сергеевна (род. 1988) — российская профессиональная баскетболистка.